Knightstown kan syfta på följande platser:

Irland 

 Knightstown (ort i Irland),

USA 

 Knightstown (ort i USA), Indiana, Henry County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar